Лаше — фамилия. Известные носители:

 Лаше, Ванесса (род. 1980) — американская телеведущая, модель и актриса.
 Лаше, Джим (род. 1963) — американский футболист, радио-аналитик.
 Лаше, Дрью (род. 1965) — американский певец и актёр.
 Лаше, Ник (род. 1973) — американский поп-певец, актёр, режиссёр, телеведущий, участник реалити-шоу.